Eutropius (historicus), een Romeins historicus
Eutropius (Byzantijns staatsman), een belangrijk persoon in de Byzantijnse politiek eind 4e eeuw
Eutropius (filosoof), een filosoof in de oudheid
Eutropius van Orange, bisschop van Orange
Eutropius van Saintes, bisschop van Saintes
Eutropius van Valencia, bisschop van Valencia
Eutropius (Byzantijnse heilige), Byzantijnse geestelijke
Eutropius (vader van Constantius Chlorus), vader van Constantius Chlorus